DA, Da eller Dâ kan syfta på:
 DA – landskod för Danmark
 DA – nationalitetsbeteckning på motorfordon mellan 1919 och 1939 för Fria staden Danzig
 da –  ISO-639-kod för språket danska
 DA – en politisk organisation i Sverige, se Demokratisk Allians
 DA  – ett finländskt vänsterparti som bildades 1986, se Demokratiskt Alternativ
 DA – en av världens största konstrelaterade webbplatser, se Deviantart
 DA – förkortning för District Attorney, en delstatlig åklagare i USA
 D.A. – en klubb för alla elever som vill lära sig att försvara sig själva i böckerna om Harry Potter, se Dumbledores armé
 Da – en måttenhet, se atommassenhet
 Da (lok) – en svensk ellokstyp
 da – SI-symbol för deka
 Sông Đà – en flod i nordvästra Vietnam, se Svarta floden